Кадая́ — село, бывший посёлок городского типа в Калганском районе Забайкальского края России.

Население —  жителей ().

История 
Образован в XVIII веке. Статус посёлка городского типа — с 1958 года.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Калганского района
Бывшие посёлки городского типа Забайкальского края